

Антосін — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Антосін — село в гміні Віжайни Сувальського повіту Підляського воєводства